Нарсес (Narses) е име на:

 Нарсес (490–574), източноримски евнух и генерал на император Юстиниан I
 Нарсес, сасанидски крал (Нарсе), (293-303)
 Нарсес (генерал) († 605), източноримски военачалник на Маврикий